Nebelhorn Trophy 2019 — международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который проходил в немецком городе Оберстдорфе с 25 сентября по 28 сентября 2019 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является пятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация  о турнире на сайте ISU
 Информация  о турнире на сайте Немецкой федерации фигурного катания
 Результаты  на сайте Немецкой федерации фигурного катания

2019 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Сентябрь 2019 года
Спорт в Германии в 2019 году